Alexander (coquetel) — coquetel feito com gin, licor de chocolate e creme

Geografia 
 Alexander (Arkansas) — cidade americana do estado de Arkansas
 Alexander (Dacota do Norte) — cidade americana do estado de Dacota do Norte
 Alexander (Iowa) — cidade americana do estado de Iowa
 Alexander (Kansas) — cidade americana do estado de Kansas
 Alexander (Nova Iorque) — cidade americana do estado de Nova Iorque
 Alexander City — cidade americana do estado de Alabama
 Alexanderplatz — praça no centro de Berlim, Alemanha

Ficção
 Alexander (filme) — filme de 2004 dirigido por Oliver Stone
 Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day — filme americano da Disney, estrelando Steve Carell e Jennifer Garner, baseado no livro homônimo de 1972

Desambiguações de topônimos